Departamento San Justo ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento San Justo (Santa Fe) in Argentinien
 Departamento San Justo (Córdoba) in Argentinien